

Persone
 Aldo Ralli (1935-2016) – attore italiano
 Giovanna Ralli (1935) – attrice italiana
 Patrizia Ralli, meglio conosciuta col nome d'arte Patrizia Lari (1933-2022) – attrice italiana, sorella di Giovanna

Altro
 Ralli, detti anche Rallidi (Rallidae Vigors) – famiglia di uccelli dell'ordine Gruiformes